Фтори́д-триокси́д бро́ма — неорганическое соединение
брома, фтора и кислорода с формулой BrOF,
бесцветный газ,
реагирует с водой.

Получение 
 Действие пентафторида сурьмы на раствор пербромата калия в плавиковой кислоте:

Физические свойства 
Фторид-триоксид брома образует бесцветный газ,
устойчивый в отсутствие влаги.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 
 

бром